Суперкубок Бельгии по футболу 2012 () — 34-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2011/12 «Локерен». Встреча состоялась 22 июля 2012 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на demorgen.be

2013
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Локерен»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2012 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 22 июля
Июль 2012 года